Kelvin-Helmholtz-Mechanismus steht für:

 Kelvin-Helmholtz-Kontraktion von Sternen
 Kelvin-Helmholtz-Instabilität in Scherströmungen